GHK est un sigle qui peut désigner :
 Grand hôtel de Kinshasa ;
 Football club Grand hôtel de Kinshasa.